Элиас Качунга (; родился 22 апреля 1992, Хан, Северный Рейн-Вестфалия) — профессиональный футболист, нападающий английского клуба «Болтон Уондерерс». Выступал за сборную Демократической Республики Конго.

Ранние годы 
Элиас родился в Хане, Северный Рейн-Вестфалия, в семье конголезца и немки.

Клубная карьера 
Качунга начал карьеру в клубе «Боруссия Мёнхенгладбах». Затем выступал за «Оснабрюк», «Герту» и «Падерборн 07». После выбывания «Падерборна» из Бундеслиги летом 2015 года Элиас перешёл в «Ингольштадт 04», став самым дорогим приобретением клуба в его истории (за его трансфер было заплачено €1,7 млн).

В июне 2016 года отправился в аренду в английский клуб «Хаддерсфилд Таун», выступавший на тот момент в Чемпионшипе. Срок аренды составил один сезон с опцией выкупа. 6 августа 2016 года Качунга дебютировал в английском клубе, забив первый гол в матче против «Брентфорда».  22 марта 2017 года «Хаддерсфилд Таун» заплатил «Ингольштадту» 1,1 млн фунтов за переход Качунги на постоянной основе. 12 августа 2017 года Качунга дебютировал в Премьер-лиге, выйдя в стартовом составе на матч против «Кристал Пэлас».

Карьера в сборной 
Элиас Качунга выступал за сборные Германии до 19 и до 21 года.

26 марта 2017 года дебютировал за сборную Демократической Республики Конго в матче против сборной Кении.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Шеффилд Уэнсдей» 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Оснабрюк»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Герта II»
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»